Ласкос — фамилия; известные носители: 
 Ласкос, Василис (1899—1942) — офицер военно-морских сил Греции, подводник и участник Второй мировой войны.
 Ласкос, Изабелла Львовна (1830—1877) — беллетристка, музыкальный и театральный критик, переводчица, певица.